Викарий из Брэя — характеристика человека.
 Викарий из Брэя (песня) — английская народная песня XVIII столетия.
 Викарий из Брэя (опера) — комическая опера XIX столетия.
 Викарий из Брэя (фильм) — фильм 1937 года.
 Гипотеза викария из Брэя — эволюционная гипотеза.